Паритас има више значења:

 Паритас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Паритас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Паритас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Паритас, Ел Агвакате (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Паритас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Паритас (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику